Fernow ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Eduard Fernow (1851–1923), deutsch-amerikanischer Forstbeamter und Forstwissenschaftler
 Carl Ludwig Fernow (1763–1808), deutscher Kunsttheoretiker und Bibliothekar
 Florian Fernow (* 1981), deutscher Radrennfahrer
 Friedrich Fernow (1818–1890), deutscher Gutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Wolfgang Fernow (1952–2022), deutscher Kontrabassist und Musikwissenschaftler

Siehe auch:

 Ferno (Begriffsklärung)
 Fermo (Begriffsklärung)